Inostrancevia es un género extinto de terápsidos carnívoros, conteniendo a los miembros más grandes de la familia Gorgonopsidae; depredadores caracterizados por largos caninos semejantes a los dientes de sable. Vivió en el norte de Rusia durante la edad geológica rusa conocida como el Tatariano Superior equivalente a la edad Wuchiapingiense del Pérmico Superior, hace aproximadamente 260 a 254 Ma. Es conocido por varios cráneos y dos esqueletos casi completos.

Descripción 

Las especies de Inostrancevia son los gorgonópsidos más grandes conocidos, midiendo hasta 3,5 metros de la punta de la cabeza a la punta de cola y dotados con largos y estrechos cráneos de hasta 60 centímetros de longitud. Al igual que varios otros gorgonópsidos, Inostrancevia poseía caninos fuertemente desarrollados que en la mandíbula superior alcanzaban los 15 centímetros de largo, siendo la mitad de estos la raíz. Sus cuerpos eran delgados y poseían piernas un tanto cortas. Inostrancevia compartía su hábitat con Scutosaurus, al que probablemente cazaba. Fue uno de los últimos animales en vivir antes de la Extinción Masiva del Pérmico-Triásico.

Etimología 
Inostrancevia fue nombrado por el paleontólogo ruso Vladimir P. Amalitsky en honor del geólogo ruso Aleksandr Inostrantsev.

Descubrimiento 
Los primeros restos fósiles de Inostrancevia fueron encontrados en la localidad de Sokolki del óblast de Arjanguelsk en Rusia como parte de las excavaciones en el Río Dvina Septentrional lideradas por Amalitsky a finales del siglo XIX, en las que se recuperaron dos esqueletos casi completos junto con otros restos esqueléticos. Uno de los esqueletos fue ensamblado y exhibido en San Petersburgo en 1900 con el otro siguiéndole unos años después, sin embargo, las descripciones detalladas de los restos no vieron la luz hasta 1922, siendo estas publicadas de manera póstuma.

Clasificación 

A continuación se muestra un cladograma del análisis filogenético de Gebauer (2007):

Galería

Referencias

Enlaces externos 

 Información Taxonómica
 Información Anatómica 

Gorgonopsia
Megafauna
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de Europa